EGT est un sigle pouvant signifier:
  (en français, température des gaz d'échappement), en aéronautique sur les avions à réaction, la température des gaz en sortie de la chambre de combustion (une EGT trop importante peut conduire à la destruction de la turbine située juste après la chambre de combustion) ;
  (en français, transfert endosymbiotique de gènes), en biologie, un cas particulier de transfert horizontal de gènes lors duquel les gènes sont transférés d'un endosymbiote à son hôte.

Automobile 
eGT est une coentreprise entre le constructeur étatique chinois Dongfeng Motor et l'alliance franco-japonaise Renault-Nissan pour le développement, la production et la vente de voitures électriques en Chine et à l'international.

Propulsion des aéronefs